Mosebølle er et ord med flere betydninger

 Mosebølle er en landsby på Sjælland
 Mosebølle (plante) er en plante i bølle-slægten